My Girl ("Minha Garota", em inglês) pode se referir a:

Música
 "My Girl" (The Temptations) - canção da banda americana The Temptations
 "My Girl" - canção da banda americana Aerosmith, do álbum Pump

Cinema e televisão
 My Girl (filme) - filme de 1991 com Anna Chlumsky e Macaulay Culkin
 My Girl (2005) - série de televisão sul-coreana.
 My Girl (2008) - telenovela filipina.

Desambiguação